По́йма:

 Пойма — часть дна речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков.

Населённые пункты

Казахстан 
 Пойма — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Пойма — деревня в Тайшетском районе Иркутской области, упразднена в 2019 г.
 Пойма — село в Хасанском районе Приморского края.

Украина 
 Пойма — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.

Реки 
 Пойма — река в Красноярском крае и Иркутской области.
 Пойма — река в Хасанском районе Приморского края.
 Пойма — река в Костромской области.

См. также 
 Красная Пойма
 Пойма-1